Charagua (gemeente), een Boliviaanse gemeente
 Charagua (plaats), een plaats in deze gemeente